Магомед Юсупович Юсупов (Мустафинов) () — советский военнослужащий, участник Итальянского Сопротивления.

Биография 
Юсупов работал шофёром в Грозном. После начала Великой Отечественной войны ушёл на фронт добровольцем. Воевал на Юго-Западном фронте, попал в плен.

Фашисты отправили его в концлагерь в провинции Павия (Италия). Вместе с другими советскими военнопленными при помощи итальянских антифашистов совершил побег, в ходе которого Юсупов убил охранника и угнал грузовик. Юсупов стал бойцом добровольческого корпуса «Либерасьон» 51-й ударной партизанской бригады имени , воевавшей в провинциях Модена и Павия. Местное население снабжало партизан едой, одеждой, лекарствами.

Руководство Итальянского Сопротивления неоднократно награждало Юсупова ценными подарками. Он сохранил Удостоверение патриота № 85393, в котором говорилось:

После разгрома Германии Юсупов вернулся в Грозный, где узнал о депортации своего народа. Ему предложили работу по ликвидации лиц, уклонившихся от депортации. Он отказался и в 1946 году переехал к своим родным в Алма-Ату. Юсупов проработал шофёром 28 лет, был передовиком производства. В 1975 году ненадолго приезжал в Грозный. Скончался в 1983 году. Был похоронен в родном селе.

Ссылки 
 
Советские военнопленные во время Великой Отечественной войны
Участники итальянского движения Сопротивления
Похороненные в Грозном
Военные автомобилисты Великой Отечественной войны